Gerecse kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Gerecse (bergskedja), Komárom-Esztergom, 
 Gerecse (berg), Komárom-Esztergom, 
 Bikol (vattendrag i Ungern), Komárom-Esztergom, 

Robotskapade Ungernförgreningar